Tre passi nel delirio (Histoires extraordinaires) – film franco-italiano del 1968 
I racconti di Edgar Allan Poe (Histoires extraordinaires) – serie televisiva francese trasmessa nel 1981